A Revelação Progressiva é a teoria religosa de que Deus se revela de forma paulatina. É empregada no babismo, fé Baha'i, e no cristianismo.

Ver também
 Revelação progressiva (Bahá'í)
 Revelação continuada

Teologia